Szegény gazdagok Jókai Mór regénye (1860)
 Szegény gazdagok Walter Schmidthässler filmje (1916)
 Szegény gazdagok Csepreghy Jenő filmje (1938)
 Szegény gazdagok Bán Frigyes filmje (1959)
 Szegény gazdagok Kocsák Tibor és Miklós Tibor musicalje (2010)
 Szegény gazdagok Fausto Brizzi filmje (2016)